James Scully ist der Name folgender Personen:

* James Scully (Autor) (* 1937), US-amerikanischer Autor 
 James Scully (Schauspieler) (* 1992), US-amerikanischer Schauspieler
 James Scully (Schwimmer), irischer Teilnehmer der Sommer-Paralympics 2012